Кубок Италии по футболу 2017/2018 () — 70-й розыгрыш Кубка Италии по футболу.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

Четвёртый раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

финал 

2017/2018
Футбол в Италии в сезоне 2017/2018
Италия